

Geografische namen

Nederland
 Groningen (stad), een stad in Noord-Nederland
 Groningen (gemeente), de gemeente van Groningen (stad)
 Groningen (provincie), een provincie in Nederland rond Groningen (stad)
 Het Bisdom Groningen-Leeuwarden, het bisdom dat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder omvat
 Heerlijkheid Groningen, historisch gebied in de 16e eeuw
 Stad en Lande, de opvolger van de Heerlijkheid Groningen in 1648

Buitenland
 Groningen (Suriname), een plaats in Suriname, voormalig fort
 Groningen (plantage), een voormalige katoen- en koffieplantage in Suriname
 Groningen (Minnesota), een dorpje in de Amerikaanse staat Minnesota

Schepen 
 Groningen IV (schip, 1877), een veerboot van de Groninger & Lemmer Stoomboot Maatschappij
 Hr.Ms. Groningen (1954), een onderzeebootjager uit de Frieslandklasse bij de Koninklijke Marine
 Zr.Ms. Groningen (2013), een schip uit Hollandklasse (oceaangaande patrouilleschepen) bij de Koninklijke Marine

Zie ook
 FC Groningen, betaald-voetbalclub uit Groningen (stad)
 SV Groningen, een voetbalvereniging uit Groningen, Suriname
 Groningen Airport Eelde
 Groningen van A tot Z
 Beelden in Groningen
 Rijksuniversiteit Groningen
 Station Groningen
 Gröningen, gemeente in Duitsland
 Groeningen, een plaats in Boxmeer (Noord-Brabant)